Іслаз () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Іслаз () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Іслаз.
 Іслаз () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Бренешть.